Das Wort Arbeitspflicht umfasst folgende Bedeutungen:

 die Hauptpflicht des Arbeitnehmers aus einem Dienstvertrag zur vertragsgemäßen Arbeitsleistung, siehe Arbeitspflicht (Arbeitsrecht)
 eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Arbeit in der Zeit des Nationalsozialismus, siehe Reichsarbeitsdienst
 der Erlass des Alliierten Kontrollrats von 1946 zur Registrier- und Arbeitspflicht, siehe Kontrollratsbefehl Nr. 3
 die gesetzliche Verpflichtung zu einem Arbeitsdienst
 die gesetzliche Verpflichtung Strafgefangener zur Arbeit, siehe § 41 Strafvollzugsgesetze (Deutschland)
 die verfassungsrechtliche Verpflichtung in der DDR, einen Beruf zu lernen und ihn auszuüben, siehe §§ 24–25 Verfassung der DDR

Siehe auch:
 Zwangsarbeit